Ipanema (Rio de Janeiro), een wijk van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
Ipanema (rivier), een rivier in de Braziliaanse staat Pernambuco
Ipanema (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Zie ook:
Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema), lied van Antônio Carlos Jobim en Vinicius de Moraes